USS Long Island — название двух кораблей ВМС США. Дано в честь острова Лонг-Айленд.

 USS Long Island (SP-572) — паровой траулер. Закуплен ВМС 18 апреля 1917 года, продан 1 декабря 1919 года.
 USS Long Island (CVE-1) — первый эскортный авианосец, построенный в США, головной в серии из двух кораблей. Спущен на воду 11 января 1940 года. Продан 24 апреля 1947 года.